Mehrere Verlage tragen bzw. trugen den Namen Koehler bzw. Köhler:

 K. F. Koehler Verlag, gegründet 1797 in Leipzig, 
  1924 umbenannt in von Hase & Koehler Verlag, Leipzig, 1964 Neugründung in Mainz
 Koehler & Amelang, gegründet 1925, Leipzig
 Koehler & Voigtländer, gegründet 1940 in Leipzig, ab 1949 in Biberach (eingestellt)
 Koehlers Verlagsgesellschaft, gegründet 1951 in Biberach an der Riß, später Herford, heute Hamburg

 Alexander Köhler Verlag, 1846 bis 1940/50er Jahre, Dresden
 Hans Köhler Verlag, gegründet 1925, Hamburg
 Wilhelm Köhler Verlag GmbH & Co. KG, gegründet 1865, Minden
 Wilhelm Köhler Verlag (ehemals Rubinverlag), gegründet 1869, München

Literatur 
 Reinhard Würffel: Lexikon deutscher Verlage von A–Z. 1071 Verlage und 2800 Verlagssignete; vom Anfang der Buchdruckerkunst bis 1945. Adressen, Daten, Fakten, Namen. Verlag Grotesk, Berlin 2000, ISBN 3-9803147-1-5, S. 449–453.

Buchverlag (Deutschland)